Asioli peut désigner :

Toponymes

, théâtre à Correggio.

Patronyme 
Asioli est un patronyme italien porté par :
 Bonifazio Asioli (1769 - 1832), compositeur italien ;
 Giuseppe Asioli (1783 - 1845), graveur italien ;
 Luigi Asioli (1817 - 1877), peintre italien ;
  (1767 - 1815), chanteur et compositeur italien.

Voir aussi 
 , village italien.